R59 peut faire référence à :
 la phrase de risque : «Dangereux pour la couche d'ozone», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 Adénopathie, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Wakeful (R59), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mini Roadster R59, un roadster du constructeur britanniques Mini.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres